Konotopa peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Konotopa, village du powiat de Mława
 Konotopa, village du powiat de Varsovie-ouest 

dans la voïvodie de Podlachie
 Konotopa, village